Агтепе () — село в Минбашылинской административной единице Джебраильского района Азербайджана, расположенное на равнине, в 4 км к югу от города Джебраил, на правом берегу реки Чайлаг (левый приток Аракса).

Топонимика 
Село было основано близ местности Агтепе, от которого и получило своё название.

История 
Село было основано семьями из села Дашвейсалли, расположенного севернее, в 30-ых гг. XX века близ местности Агтепе.

В советские годы село входило в состав Джебраильского района Азербайджанской ССР. В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

20 октября 2020 года в видеообращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что «азербайджанская армия освободила» село Агтепе Джебраильского района.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная Власть Джабраилского Района Азербайджанской Республики 

Населённые пункты Джебраильского района